Алекса́ндр Алексе́евич Лема́нский (24 мая 1935, Москва — 27 сентября 2007, Капустин Яр, Ахтубинский район, Астраханская область) — советский и российский учёный, генеральный конструктор НПО «Алмаз», заведующий кафедрой «Радиолокация, радиоуправление и информатика» Факультета радиотехники и кибернетики МФТИ, доктор технических наук, профессор, руководитель работ по созданию системы С-400.

Биография 
Родился 24 мая 1935 года Москве. В 1953 году окончил школу № 144 (ныне № 1384 имени Леманского) с золотой медалью. После окончания школы поступил в МФТИ, который окончил в 1959 году, получив диплом с отличием. С 1956 года работал в НПО «Алмаз». В НПО возглавлял работы по разработке антенных систем для ЗРК С-300ПМУ, С-200ДЭ, С-300ПМУ1, разработку комплексов ЗРК С-300ПМУ1 и С-300ПМУ2.

В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию по результатам исследований в области дифракции на слабо рассеивающих (так называемых «чёрных») телах, предвосхитив появление слабозаметных воздушных целей, что в дальнейшем позволило успешно решить задачу перехвата таких целей.

В 1986 году был назначен начальником ОКБ — главным конструктором систем. В 1998 году — генеральным конструктором НПО «Алмаз». Под его руководством был разработан новый ЗРК С-400 «Триумф».

Скончался на 73-м году жизни 27 сентября 2007 года от сердечной недостаточности на полигоне «Капустин Яр».

Работы 
При непосредственном участии А. А. Леманского получены фундаментальные научно-технические результаты, изложенные более чем в 150 научно-технических работах, в том числе в 4 монографиях и 40 авторских свидетельствах на изобретения. Под его руководством 13 аспирантов кафедры «Радиолокация, радиоуправление и информатика» факультета радиотехники и кибернетики МФТИ защитили кандидатские диссертации. Член редколлегии журнала «Антенны».

Награды и звания 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (21 февраля 2008; посмертно) — за большой личный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997)
 Государственная премия СССР (1978) — за выдающийся вклад в развитие теории и техники ФАР и создание их первых образцов для системы С-300П
 Лауреат Золотой медали Академии Наук СССР имени академика Расплетина (1986) за серию работ по радиотехническим системам управления.
 Действительный член Академии инженерных наук имени А. М. Прохорова

Память 
Согласно распоряжению экс-мэра Юрия Лужкова, в 2010 году имя Леманского было присвоено московской школе № 1384, в которой он учился с 1950 по 1953 годы.

Также в Электростали решено назвать его именем улицу.

Сочинения 
Захарьев Л. Н., Леманский А. А., Щеглов К. С. Теория излучения поверхностных антенн. — М.: Советское радио, 1969. — 231 с.

Примечания

Литература

Ссылки 
 В память о выдающемся человеке.
 Вспоминая Александра Леманского. Американские специалисты признали превосходство российской ЗРС С-300 над «Пэтриотом». В. Кашин. «Военно-промышленный курьер». 25 мая 2008.

Конструкторы СССР
Конструкторы России
Заслуженные деятели науки Российской Федерации
Награждённые Золотой медалью имени А. А. Расплетина
Выпускники факультета радиотехники и кибернетики Московского физико-технического института
Преподаватели Московского физико-технического института
Умершие от сердечной недостаточности
Похороненные на Преображенском кладбище
Преподаватели РТУ МИРЭА